Лоренсбург има више значења:
 Лоренсбург (Индијана)
 Лоренсбург (Кентаки)
 Лоренсбург (Тенеси)